Сан Пабло Куатро Венадос има више значења:

 Општина Сан Пабло Куатро Венадос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Пабло Куатро Венадос (Сан Пабло Куатро Венадос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику